Minucià el Vell, retòric grec 
 Minucià d'Atenes, retòric grec